El nombre de Iglesia de Santa Genoveva es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Genoveva. 
 La más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es Genoveva de París.

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

  En España:
 Iglesia de Santa Genoveva, iglesia católica en la ciudad de Sevilla;
  En Estados Unidos:
 Iglesia de Santa Genoveva, iglesia católica en la ciudad de Chicago (Illinois);
  En Francia:
 Antigua Iglesia de Santa Genoveva, ahora el Panteón en la ciudad de París;